

Osoby o nazwisku Loska 
 Elżbieta Mrożek-Loska (ur. 1977) – polska altowiolistka
 Gienek Loska, właśc. Hienadzij Łoska (1975–2020) – wokalista i gitarzysta białoruskiego pochodzenia,
 Henryk Loska, imię zakonne Augustyn (ur. 1934) – polski duchowny rzymskokatolicki, zakonnik z Zakonu Braci Mniejszych, działacz Polonijny w Estonii,
 Henryk Loska (1932–2016) – polski dziłacz piłkarski,
 Krystyna Loska (ur. 1937) – polska spikerka i prezenterka telewizyjna, konferansjerka,
 Krzysztof Loska – polski filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca.